The googly artiste (El Nuevo Artista en Latinoamérica) (El Artista de los Ojos Falsos en España) es un episodio de la octava temporada de la serie animada Bob Esponja de Nickelodeon. La fecha de estreno en Estados Unidos fue el 21 de julio de 2011, el 11 de abril de 2012 en Latinoamérica y ese mismo día en España

Sinopsis 
El episodio comienza con Calamardo pintando, en ese momento Bob Esponja y Patricio estaban haciendo arte con varias cosas, después Patricio pega ojos falsos en una roca, después un crítico artístico llegó y juzgó, el crítico juzgó la roca de Patricio y lo aceptó. Patricio se volvió famoso vendiendo rocas con ojos falsos pero las rocas se terminaron así que el trato de encontrar un objeto para sustituir las rocas, pero no funcionó. Después Patricio ordenó en el Crustáceo Cascarudo muestras de arte, pero solo le dieron una cangreburguer. Entonces él descubrió que él podía poner ojos falsos a la hamburguesa, cuando lo hizo, se hizo famoso en el Crustáceo Cascarudo.

Curiosidades 
 La música inicial del episodio es la misma que en el episodio Big Sister Sam. 
 Bob Esponja no sabía que era una boina, pero en el episodio A Friendly Game, Bob Esponja estaba usando una. 
 El anclaje de la puerta de entrar en la oficina de Don Cangrejo es de color marrón en lugar de rojo.
 Bob Esponja hace artes y oficios, pero en Artist Unknown, no sabía nada de arte.

Enlaces externos 
Información del episodio en Sponge Wikia.

Episodios de la octava temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2011